Спас () — село в Калушском районе Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Спасской сельской общины.

Население по переписи 2001 года составляло 1820 человек. Занимает площадь 17,25 км². Почтовый индекс — 77624. Телефонный код — 03474.

Известные люди 
В селе родился Михаил Иванович Василишин — Герой Украины.

Ссылки 
 Спас на сайте Верховной рады Украины